

Geografia

Austria 
Romska nazwa miejscowości:
 Oberwart

Włochy 
 Erba − miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia

Osoby 
 Benedetto Erba Odescalchi − rzymskokatolicki biskub, kardynał
 Carolina Erba − włoska florecistka
 Gaetano Erba − włoski lekkoatleta

Medycyna 
 Choroba Erba-Goldflama − nabyta choroba przewlekła
 Niedowład Erba − porażenie splotu ramiennego
 Objaw Erba − objaw występujący w tężyczce
 Punkt Erba − pojęcie punktu Erba odnosi się do dwóch, niezwiązanych ze sobą miejsc